Hroszówka – Hroszówka, Gruszówka (w latach 1977-1981 Groszówka) – nieistniejąca obecnie wieś znajdująca się niegdyś na wschodnim brzegu Sanu pomiędzy wsiami Jabłonica Ruska i Ulucz
 Hroszówka – osada leśna w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Dydnia
 Hroszówka (szczyt)